Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn 2013/2014 – 58. edycja najwyższej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, mająca na celu wyłonienie mistrza Polski na rok 2014, a także drużyn, które uzyskają prawo występu w europejskich pucharach w sezonie 2014/2015 oraz zespołów, które zostaną relegowane do I ligi polskiej sezonu 2014/2015. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z fazą play-off, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach udział wzięły drużyny 12 klubów sportowych.

Sponsorem tytularnym rozgrywek było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, stąd ich marketingowa nazwa brzmiała PGNiG Superliga Mężczyzn.

Tytułu mistrza Polski broniła drużyna Vive Targi Kielce, zaś beniaminkami były: KPR Legionowo i Gwardia Opole.

Drużyny 

 

Uwagi:
 Chrobry Głogów utrzymał się w Superlidze po zwycięskich barażach z Nielbą Wągrowiec.
 Powen Zabrze zmienił nazwę na Górnik Zabrze.

Hale

Trenerzy

Rozgrywki

Runda zasadnicza

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Play-off

Miejsca 9-12

Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Baraż o Superligę 
W barażowym dwumeczu o grę w Superlidze 2014/2015 zmierzyły się: zwycięzca barażowego dwumeczu pierwszoligowców (Nielba Wągrowiec) i 10 zespół Superligi 2013/2014 (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski). Gospodarzem pierwszego spotkania był pierwszoligowiec. Zwycięzcą rywalizacji była drużyna, która miała lepszy bilans po dwóch meczach.

 Nielba Wągrowiec, jako zwycięzca barażowego dwumeczu, awansował do Superligi polskiej sezonu 2014/2015.
 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski, jako przegrany barażowego dwumeczu, spadł z Superligi do I ligi polskiej na sezon 2014/2015.

Klasyfikacja strzelców

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Superliga na stronie ZPRP
 

2013 w piłce ręcznej
2014 w piłce ręcznej
Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie